Waldtaube steht für

- bestimmte Taubenvögel 
Andamanen-Waldtaube, Andamanentaube (Columba palumboides)
Gefleckte Waldtaube, Oliventaube (Columba arquatrix)
Blaukopf-Waldtaube, Maidtaube (Turtur brehmeri)
Bolls Waldtaube, Bolles Lorbeertaube (Columba bollii), 
Rote Waldtaube, Kupfertaube (Columba punicea)
Schwarze Waldtaube, Veilchentaube (Columba janthina)
 „Waldtaube“, Bezeichnung für die Ringeltaube (Columba palumbus)

- weiteres
Die Waldtaube, sinfonische Dichtung von Antonín Dvořák